Manech (graphie française) ou Manex (graphie basque) est la traduction de Jean en basque, plus spécialement en Basse-Navarre (Pays basque français). 

Manech peut faire référence à :

Zoologie 
 
 La manech tête noire est une race ovine originaire des montagnes du Pays basque, dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 La manech tête rousse est une race ovine originaire des montagnes du Pays basque, dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 La petite manech est une race ovine originaire des montagnes du Pays basque, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Toponyme 
 Port Manec'h est un hameau de la commune de Névez (Finistère) dans la région Bretagne.

Patronyme 
 Manech est le surnom de Jean Dauger, un joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII, né en 1919 et mort en 1999 ;
 Manech est le sobriquet donné par les Souletins et les Labourdins aux Bas-navarrais.

Prénom 
 Manech est un prénom basque masculin.
Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Prénom basque masculin